Per Solera si può intendere

Persone 
 Antonio Solera (Milano, 1786 – San Pellegrino, 1848) – patriota italiano, carbonaro, condannato a morte nel 1820, recluso nella fortezza dello Spielberg
 Javier Solera (n. 1973), tennista costaricano
 Laura Solera (Milano, 1813 – Cannero, 1873) – imparentata con Antonio e Temistocle, filantropa italiana
 Temistocle Solera (Ferrara, 1815 – Milano, 1878) – figlio di Antonio, poeta e librettista italiano

Geografia 
 Solera de Gabaldón – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Altro 
 Metodo soleras – metodo per l'invecchiamento del vino